Tsaghkavan (o Tsakhkavan o Tzaghkavan) può riferirsi a:
 Tsaghkavan – un comune dell'Armenia della provincia di Tavush (41°02'03"N 45°07'05"E);
 Tsaghkavan – un comune dell'Armenia della provincia di Tavush ().